«Спасибо» — советский мультипликационный фильм для детей о тех людях, которые создают и водят самолёты.

Сюжет 
Ребята летели на самолёте. После полёта они сказали: «Большое спасибо, товарищ пилот!» Лётчик ответил: «Я рад, что понравился вам самолёт. Но если спасибо сказать вы хотите, конструктору лучше спасибо скажите.» Ребята пришли к конструктору и сказали: «Спасибо! Нам очень понравился Ваш самолёт!» Конструктор ответил: «Рабочим вы лучше спасибо скажите.» В сборочном цеху рабочий ответил ребятам: «Здесь первое дело — отличный металл! Литейщику лучше спасибо скажите.» Литейщик сказал ребятам: «А знаете вы, что металл — из руды. Шахтёру вы лучше спасибо скажите.» Шахтёр сказал ребятам, что спасибо надо сказать геологу, который отыскал залежи руды.

Когда наконец ребята встретили геолога, то сказали: «Спасибо! Ведь это же Вы за горами нашли руду, из которой сварили металл, который сверкающим лайнером стал!» Геолог ответил: «Вы лучше скажите спасибо пилоту за то, что доставил экспедицию геологов далеко в тайгу.»

И тогда ребята решили: «Мы всем посылаем большое спасибо, кто создал и водит крылатое диво!»

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Образовательные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Тарасова
Мультфильмы по сценариям Генриха Сапгира
Мультфильмы об авиации